Anglès (Catalunha) — município da Espanha na província de Girona
Angles (álbum) — da banda The Strokes

Comunas francesas 
Anglès (Tarn) — na Occitânia
Angles (Alpes da Alta Provença)
Angles (Vendeia) — na região de País do Loire
Angles-sur-l'Anglin — na Nova Aquitânia
Les Angles (Altos Pirenéus)
Les Angles (Gard) — na Occitânia
Les Angles-sur-Corrèze — na Nova Aquitânia

Desambiguações de topônimos